Irish Setter steht für folgende Hunderassen:

 Irish Red Setter
 Irish Red and White Setter